Andrew Surman, né le  à Johannesburg en Afrique du Sud, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu relayeur aux Milton Keynes Dons.

Biographie 
Le , il s'engage pour une saison en faveur des Milton Keynes Dons, qui évoluent en League One.

Statistiques

Palmarès 
  AFC Bournemouth
 Champion d'Angleterre de D2 en 2015

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en août 1986
Naissance à Johannesbourg
Footballeur anglais
Joueur du Southampton FC
Joueur du Walsall FC
Joueur de l'AFC Bournemouth
Joueur du Wolverhampton Wanderers FC
Joueur du Norwich City FC
Joueur du Milton Keynes Dons FC